Lesiaki ist der Name dreier Orte in Polen:

 in der Woiwodschaft Łódź:
 ein Dorf in der Gemeinde Klonowa, siehe Lesiaki (Klonowa)
 ein Weiler in der Gemeinde Złoczew
 in der Woiwodschaft Pommern:
 ein Dorf in der Gemeinde Cewice, siehe Lesiaki (Cewice) (Lessaken, Kreis Stolp/Pommern)